Bierbrauer bezeichnet:
 einen Beruf, siehe Bierbrauen

Bierbrauer ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Bierbrauer (1915–2012), deutscher Künstler und Arzt
 Carl Wilhelm Bierbrauer (1881–1962), deutscher Bildhauer und Dozent
 Günter Bierbrauer (* 1941), deutscher Sozialpsychologe
 Hans Bierbrauer (1922–2006), deutscher Zeichner und Karikaturist (Künstlername: Oskar)
 Heinrich Bierbrauer (1818–1899), Gastwirt und nassauischer Abgeordneter
 Jakob Bierbrauer (1673–1749), deutscher Geistlicher und Bergrat
 Katharina Bierbrauer, deutsche Kunsthistorikerin
 Rudolf Bierbrauer (1884–1937), deutscher Ingenieur, Mitglied des Nassauischen Kommunallandtags
 Volker Bierbrauer (* 1940), deutscher Archäologe

Siehe auch: